Mit dem Begriff Nansenamt können folgende Einrichtungen gemeint sein:

 Hochkommissariat für Flüchtlinge beim Völkerbund (Nansen-Büro), siehe Office international Nansen pour les réfugiés
 Zur norwegischen Hilfsorganisation Nansenhjelpen, siehe Nansenhilfe